Altenau kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Altenau (Oker) – vattendrag, Niedersachsen, 
 Altenau (Alme) – vattendrag , Nordrhein-Westfalen, 
 Altenau, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen, 
 Altenau, Mühlberg – ort i Mühlberg i Brandenburg